Lucas Hägg Johansson (11 juli 1994) is een Zweeds doelman. Hij staat sinds januari 2022 onder contract bij het Deense Vejle BK.

Carrière
Hägg Johansson maakte op 18-jarige leeftijd de overstap van FC Rosengård naar Kalmar FF. Pas in zijn vijfde seizoen in dienst van Kalmar maakte hij zijn debuut voor de club. Vanwege een blessure bij eerste doelman Ole Söderberg startte Hägg Johansson in de basis in de wedstrijd tegen Malmö FF. De sluitpost stevende in dat duel lange tijd op de ‘nul’ af, maar door een doelpunt van Anders Christiansen in de 86ste minuut eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

Hägg Johansson werd door Kalmar twee keer verhuurd. In het seizoen 2014 en in het seizoen 2015 verdedigde hij het doel van Oskarshamns AIK. In het seizoen 2017 groeide hij uit tot eerste doelman van Kalmar FF. Aan het eind van dat seizoen verlengde hij zijn contract met twee jaar. Na afloop van die verbintenis verlengde Hägg Johansson zijn contract opnieuw. Na afloop van het seizoen 2021 besloten Hägg Johansson en Kalmar FF niet met elkaar verder te gaan. De sluitpost kwam tot 128 optredens in het shirt van de club uit Småland.

Op 12 januari 2022 werd bekend dat Hägg Johansson zijn carrière vervolgde bij het Deense Vejle BK.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt tot en met 14 januari 2022

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Zweeds voetballer